CLOUD - experiência no CERN
Cloud computing
Cloud Strife - personagem de Final Fantasy 7
Cloud (jogo eletrônico) - lançado em 2005

Pessoas
Mike Cloud - ex-jogador de futebol americano

Localidades

Cloud Lake

Desambiguação
Desambiguações de topônimos

fr:Nuage (homonymie)
zh-yue:雲 (搞清楚)